

Geografia 
 Antartide
 Webster – ghiacciaio della Terra di Ellsworth

 Stati Uniti d'America
 Webster – città della Contea di Jackson, Carolina del Nord
 Webster – capoluogo della Contea di Day, Dakota del Sud
 Webster – città della Contea di Sumter, Florida
 Webster – città della Contea di Keokuk, Iowa
 Webster – plantation della Contea di Penobscot, Maine
 Webster – città della Contea di Worcester, Massachusetts
 Webster – township della Contea di Washtenaw, Michigan
 Webster – città della Contea di Merrimack, New Hampshire
 Webster – città della Contea di Monroe, New York
 Webster – città della Contea di Harris, Texas
 Webster – villaggio della Contea di Burnett, Wisconsin
 Webster – città della Contea di Vernon, Wisconsin

Persone 

 Adam Webster – calciatore inglese
 Adrian Webster – ex calciatore inglese
 Alex Webster – bassista statunitense
 Andy Webster – calciatore scozzese
 Bailey Webster – pallavolista statunitense
 Ben Webster – attore britannico
 Ben Webster – sassofonista statunitense
 Charles Webster – musicista e produttore discografico britannico
 Charles Webster Leadbeater – vescovo vetero-cattolico e teosofo britannico
 Colin Webster – calciatore gallese
 Corey Webster – cestista neozelandese
 Corey Webster – giocatore di football americano statunitense
 Daniel Webster (1782-1852) – politico statunitense
 Daniel Webster (1949) – politico statunitense
 Daniel K. Webster (1964) – politico statunitense
 Daniel W. Webster – accademico e ricercatore statunitense
 Daniel Webster Whittle – paroliere statunitense
 David Webster – attore canadese
 Elizabeth Webster – attrice britannica
 Elnardo Webster – cestista statunitense
 Freddie Webster – trombettista statunitense
 Harry Webster – calciatore inglese
 Jean Webster – scrittrice statunitense
 Jeff Webster – ex cestista statunitense
 John Webster – attore statunitense
 John Webster – drammaturgo britannico
 Kayvon Webster – giocatore di football americano statunitense
 Ken Webster, propr. Kendarius DeMaureya Webster – giocatore di football americano statunitense
 Margaret Webster – attrice e regista teatrale britannico-statunitense
 Martell Webster – cestista statunitense
 Marvin Webster – cestista statunitense
 Mike Webster – giocatore di football americano statunitense
 Morgan Webster – wrestler gallese
 Noah Webster – scrittore, editore, lessicografo statunitense
 Nikki Webster – cantante e attrice australiana
 Richard Webster – rugbista gallese
 Robert Webster – tuffatore statunitense
 Ron Webster – ex calciatore inglese
 Rowena Webster – pallanuotista australiana
 Sam Webster – pistard neozelandese
 Simon Webster – rugbista scozzese
 Steve Webster – pilota motociclistico britannico 
 Tai Webster – cestista neozelandese
 Tom Webster – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Victor Webster – attore e modello canadese
 William Webster – giurista, avvocato ed ex militare statunitense

Altro 
 12431 Webster – asteroide della fascia principale
 An American Dictionary of the English Language (Webster)  – dizionario di lingua inglese
 Merriam-Webster – società editrice statunitense
 Sentenza Webster – sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport
 Webster – cognome di lingua inglese
 Webster – serie televisiva statunitense degli anni 1980
 Webster University – università privata statunitense con sede a Webster Groves, nel Missouri